Republika Indonezija sastoji se od 34 pokrajine. Pokrajina (indonezijski: provinsi) je najviša jedinica lokalne uprave u Indoneziji (Daerah Tingkat I - regija razine I). Pokrajine se dijele na kabupatene, regencije kojima upravlja regent (indonezijski: bupati) i gradove koje vodi gradonačelnik (indonezijski: walikota). Kabupateni i gradovi su, Daerah Tingkat II - regije razine II, koje se dijele na okruge (kecamatan). Gradići su kotamadya, a njima upravlja walikotamadya.

Svaka pokrajina ima svoju lokalnu vladu na čelu s guvernerom i svoje zakonodavno tijelo. Guvernera i članove lokalne uprave bira se na izborima. Mandat im traje pet godina.

Pokrajine danas 
Danas su u Indoneziji 34 pokrajine, od kojih je osam stvoreno nakon 1999. godine: Sjeverni Moluci, Zapadna Papua, Banten, Bangka–Belitung, Gorontalo, Otočje Riau, Zapadni Sulawesi i potkraj 2012. Sjeverni Kalimantan. 

Pet pokrajina ima posebni status:
 Aceh, u kojoj je na snazi šerijatski zakon kao regijski zakon u pokrajini
 Posebna regija Yogyakarta, suverena monarhija unutar Indonezije sa sultanom Hamengkubuwonom kao nasljednim guvernerom i Paduka Sri Pakualamom kao nasljednim viceguvernerom. Posebna regija Yogyakarta odbijala se nazivati pokrajinom prema Zakonu br. 12/2012 o Posebnosti Posebne regije Yogyakarte.
 Papua, po primjeni održivog razvoja
 Zapadna Papua, po odobravanju primjene održivog razvoja
 posebna regija glavnog grada Jakarte.

Pokrajine su grupirane u sedam zemljopisnih jedinica.

Izvori

Poveznice 
Zemljovid pokrajina